Hagen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann August Hagen
 Ingebrigt Severin Hagen
 Karl Gottfried Hagen
 Wolfgang ten Hagen